Hell Island si riferisce a:

Hell Island – romanzo del 2005 di Matthew Reilly
Hell Island: Piloti Canadesi e 1942 battaglia aerea di Malta – libro del 1998 di Dan McCaffery